Sárkányszív (musical), Szolnoki Péter - Moravetz Levente családi-történelmi musicalje
 Sárkányszív (film), amerikai film